Antitrust puede hacer referencia a:

 Sherman Antitrust Act y Clayton Antitrust Act, dos leyes antitrust de Estados Unidos.

Cinematografía, multimedios 
 Antitrust, título del film estrenado en el año 2001, y dirigido por Peter Howitt.